Benjamín Menéndez puede referir a cualquiera de estas personas:

 Benjamín Menéndez, militar argentino detrás del intento de golpe de Estado en Argentina del 28 de septiembre de 1951.
 Luciano Benjamín Menéndez, militar argentino funcionario del Proceso de Reorganización Nacional.
 Mario Benjamín Menéndez, militar argentino, gobernador de las islas Malvinas durante la guerra de las Malvinas.
 Mario Benjamín Menéndez (médico), médico recordado en la localidad de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe.
 Benjamín Menéndez Navarro, pintor, escultor y ceramista español.